Sapieniec ist ein polnischer Ortsname:
 Sapieniec (Barcice), Ort im Powiat Nowosądecki, Woiwodschaft Kleinpolen
 Sapieniec (Przysietnica), Ort im Powiat Nowosądecki, Woiwodschaft Kleinpolen
 Sapieniec (Pozezdrze), Ort im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Karlsberg, Kreis Angerburg, Ostpreußen